Облако — большой сгусток водяного или иного пара (пыли) в атмосфере Земли или другой планеты. Также может означать:
 Облако и Облако-М — противоградовые ракеты калибра 125-мм, используемые с 1964 года для защиты сельскохозяйственных угодий от градовых облаков.
 Облако — метеорадар МРЛ-1.
 Облако — сервер (или группа серверов), на котором пользователь, используя Интернет, хранит информацию (Облачная система хранения) или производит вычисления (Облачные вычисления).
 Облако тегов — термин, используемый для описания ключевых слов (тегов) на веб-сайтах.
 Облако Mail.Ru — российское облачное хранилище данных.
Произведения
 Облако — художественный фильм про аварию на немецкой АЭС.
 «Магелланово облако» — научно-фантастический роман Станислава Лема.
 «Чёрное облако» — научно-фантастический роман Фреда Хойла.
 «Облако в штанах» — поэма Владимира Маяковского.
 «Облако неведения» — мистический трактат.
 «Облака» — комедия древнегреческого комедиографа Аристофана.
 В астрономии
 Облака Кордылевского — два гипотетических скопления мелкой космической пыли в точках Лагранжа L4 и L5 системы Земля—Луна.
 Большое Магелланово Облако — галактика.
 Малое Магелланово Облако — галактика.
 Облако Оорта
 Облако Ориона
 Облако Смит

См. также 
 Облакомер